Allegany é o nome de três condados dos Estados Unidos:
Condado de Allegany (Maryland)
Condado de Allegany (Nova Iorque)

Existem também dois condados designados como Condado de Alleghany:
 Condado de Alleghany (Carolina do Norte)
 Condado de Alleghany (Virgínia)

e ainda um condado designado Condado de Allegheny:
 Condado de Allegheny (Pensilvânia)

Desambiguações de topônimos